Die 1. Divisjon 1970 war die 26. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die achte Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Die Spielzeit begann am 27. April 1970 und endete am 18. Oktober 1970.

Modus 
Die 10 Mannschaften spielten in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 18 Spiele absolvierte. Meister war der nach dem letzten Spieltag Führende. Die letzten beiden Teams mussten absteigen.

Saison 
Strømsgodset IF wurde zum ersten Mal norwegischer Meister. Mit dem zweiten Pokalsieg nach dem Vorjahr erreichten sie nach Fredrikstad FK (1939 und 1951) und SFK Lyn (1968) als dritte Mannschaft in der Geschichte das Double.

Die Saison war sehr ausgeglichen. Erst an den letzten beiden Spieltagen entschied sich die Meisterschaft. Zuerst gewann Strømsgodset gegen die zuvor führende Mannschaft von Rosenborg Trondheim und setzte sich damit vor sie. Allerdings führte vor dem letzten Spieltag Hamarkameratene aufgrund der besseren Tordifferenz vor Strømsgodset. Am letzten Spieltag gewann dann Rosenborg gegen Hamarkameratene und machte somit Strømsgodset, das sein letztes Spiel gewann, zum neuen Meister. Außerdem setzte sich Rosenborg mit diesem Sieg an die zweite Stelle und nahm dafür am UEFA-Pokal teil. Interessant ist die Tatsache, dass Rosenborg in den 18 Spielen der gesamten Saison nur 15 Tore schoss und damit zehn Spiele gewann. Ebenso kurios ist, dass sie auch nur fünf Tore erhielten und damit vier Spiele verloren.

Von den Aufsteigern musste nur IF Pors wieder absteigen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
 Zuschauer 1970

Fußballsaison 1970/71
Eliteserien-Saison (Fußball)